San Marcos puede referirse a:

Religión 
 Marcos el Evangelista, autor de uno de los cuatro Evangelios canónicos;
 San Marcos (papa), uno de los papas de la Iglesia Católica;

Instituciones 
 Universidad Nacional Mayor de San Marcos, primera universidad del Perú y la más antigua de América;

Divisiones administrativas

Argentina 

 San Marcos (Salta), localidad de la Provincia de Salta.
 San Marcos Sierras, municipio del Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba.
 San Marcos Sud, municipio del Departamento Unión, Provincia de Córdoba.

Chile 

 Villa San Marcos, barrio de la ciudad de Temuco.

Colombia 

 San Marcos (Sucre), municipio del Departamento de Sucre.

Costa Rica 

 San Marcos de Tarrazú, ciudad cabecera del cantón de Tarrazú, provincia de San José.

El Salvador 

 San Marcos (El Salvador), municipio del departamento de San Salvador.

España 

 San Marcos (Abegondo), aldea de la parroquia de Abegondo, del municipio de Abegondo, provincia de La Coruña, Galicia.
 San Marcos (Granada), pedanía del municipio de Benamaurel, Provincia de Granada.
 San Marcos (Santiago de Compostela), aldea de la parroquia de Bando, del municipio de Santiago de Compostela, provincia de La Coruña, Galicia.

Estados Unidos 

 San Marcos (California), ciudad de California.
 San Marcos (Florida), ciudad de Florida.
 San Marcos (Texas), ciudad de Texas.

Guatemala 

 Departamento de San Marcos, departamento.
 San Marcos (San Marcos), municipio.
 Diócesis de San Marcos.

Haití 

 San Marcos (Haití), ciudad de Haití en el departamento del Artibonito.

Honduras 

 San Marcos (Ocotepeque), municipio en el departamento de Ocotepeque.
 San Marcos (Santa Bárbara), municipio en el departamento de Santa Bárbara.
 San Marcos de Colón, municipio en el departamento de Choluteca.
 San Marcos de la Sierra, municipio en el departamento de Intibucá.
 San Marcos de Caiquín, municipio en el departamento de Lempira.

México 

 Municipio de San Marcos (Guerrero), municipio del Estado de Guerrero.
 San Marcos (Guerrero), cabecera del municipio anterior.
 San Marcos (Jalisco), municipio del Estado de Jalisco.
 San Marcos Arteaga, municipio del Estado de Oaxaca.
 San Marcos Ixquitlán, un barrio de la Delegación Azcapotzalco, en México, D.F.
 San Marcos Yachihuacaltepec, localidad.

Nicaragua 

 San Marcos (Nicaragua), localidad en el departamento de Carazo.

Perú 
 San Marcos de Gollanapincos, ciudad capital del distrito de San Marcos y de la provincia de Huari en el departamento de Áncash.
 Distrito de San Marcos, distrito de la provincia de Huari en el departamento de Áncash.
 San Marcos de Chondabamba, ciudad capital del distrito de Pedro Gálvez y de la provincia de San Marcos en el departamento de Cajamarca.
  Provincia de San Marcos, provincia del departamento de Cajamarca.

Edificios

Chile 

 Catedral de San Marcos de Arica, iglesia católica en Arica, Chile.

España 

 Castillo de San Marcos (El Puerto de Santa María), en El Puerto de Santa María, España.

Italia

Venecia 

 Basílica de San Marcos, templo católico.
 Campanario de San Marcos, campanario de la basílica.

Florencia 

 Jardín de San Marcos (Florencia).

 Transporte

 Argentina 

 Estación San Marcos, estación de ferrocarril del Nuevo Central Argentino.

 Chile 

 Estación San Marcos (Chile), estación de ferrocarril del Longitudinal Norte.

 Perú 

 San Marcos (Metro de Lima), estación de metro de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

 Miscelánea 
 Feria Nacional de San Marcos, en Aguascalientes, México;
 San Marcos, país ficticio en filme Bananas.

 Otros 
 Iglesia de San Marcos''',  desambiguación.